Эссенбах () — ярмарочная община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Ландсхут. Население составляет 11 207 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 83,57 км². Официальный код  —  09 2 74 128.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии